Фамилија Агире има више значења:

 Фамилија Агире (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агире, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агире, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику